Ouled Aïssa se poate referi la:
Ouled Aïssa, localitate în provincia Adrar, Algeria
Ouled Aïssa, localitate în provincia Boumerdès, Algeria